Донелсон има више значења:
 Донелсон (Ајова)
 Донелсон (Илиноис)